1969/70 was het 32ste seizoen van de Divizia A en het 52ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1969/70 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1969/70